McCorkell est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), homme d'affaires britannique
 (1883-1960), homme politique nord-irlandais
 (né en 1983), acteur écossais
Jenna McCorkell (né en 1986), patineuse artistique britannique
 (1918-1987), joueur australien de football australien
 (1925-2006), officier britannique
 (1912-2013), joueur anglais de cricket

Voir aussi
, entreprise de transport par autobus britannique

Homonymie de patronyme